Vågen kan syfta på:

 Vågen (biograf) i Skärholmens centrum
 Vågen (film) gjord i Norge, 2015
 Vågen (hyllningsgest), att "göra vågen"
 Vågen (stjärnbild) 
 Vågen (stjärntecken) 
 Vågen (Strindberg) – en serie oljemålningar av August Strindberg
 Nionde vågen – en målning av den armenisk-ryska konstnären Ivan Ajvazovskij

Geografi

Insjöar 

 Vågen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
 Vågen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,97 ha)
 Vågen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,17 ha)
 Vågen (Hammerdals socken, Jämtland, 705564-148166), sjö i Strömsunds kommun,  (13,6 ha)
 Vågen (Hammerdals socken, Jämtland, 706271-148704), sjö i Strömsunds kommun, 
 Vågen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
 Vågen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (26,8 ha)

Vikar
 Vågen, Bergen – vik i Bergen
 Vågen, Råkvåg – vik i Råkvåg

Se även 
 Våg
 Vågarna
 Vågsjön
 The Wave
 The Third Wave

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn